Wenham bezeichnet:

 David Wenham (* 1965), australischer Schauspieler
 Kelly Wenham (* 1983), britische Schauspielerin
 Francis Herbert Wenham (1824–1908), britischer Marine-Ingenieur, der grundsätzliche Überlegungen zum Problem des Fliegens durchführte und veröffentlichte. 1866 ließ er sich Doppel- und Mehrdecker-Konstruktionen patentieren.
 Wenham (Massachusetts), Ort in den Vereinigten Staaten